Graschberger ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Graschberger (* 1958), deutsche Grafikerin
 Toni Graschberger (* 1915), deutscher Schauspieler und Intendant